Amber Jo Hill (Windsor, 21 de agosto de 1997) es una deportista británica que compite en tiro, en la modalidad de tiro al plato.

Ganó dos medallas en el Campeonato Mundial de Tiro al Plato de 2022 y cuatro medallas en el Campeonato Europeo de Tiro entre los años 2019 y 2022. En los Juegos Europeos de Bakú 2015 obtuvo una medalla de oro en la prueba de skeet.

Participó en dos Juegos Olímpicos de Verano, en los años 2016 y 2020, ocupando el sexto lugar en Río de Janeiro 2016, en la prueba de skeet.

Palmarés internacional

Referencias

Tiradores del Reino Unido
Tiradores en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
Tiradores en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Deportistas del Reino Unido en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
Deportistas del Reino Unido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Campeones mundiales de tiro
Británicas del siglo XXI
Deportistas femeninas del Reino Unido
Tiradoras